Aleksandra Stepanova – danzatrice su ghiaccio russa
 Marija Stepanova – cestista russa
 Nadia Stepanova – religiosa russa
 Varvara Fëdorovna Stepanova – pittrice e disegnatrice russa

Pagine correlate 
 Stepanov